Madison steht für:

 Madison (Vorname), einen Vornamen
 eine Disziplin im Bahnradsport, siehe Zweier-Mannschaftsfahren
 Madison (Tanz), einen Partytanz
 ein Piercing in der Drosselgrube, siehe Madison-Piercing
 eine Mehrzweckhalle in New York City, siehe Madison Square Garden
 eine berühmte Straße in New York City, siehe Madison Avenue
 Madison, Prozessor der Firma Intel
 Madison (Band), eine schwedische Hard-Rock-Band
 ein Sondermodell des Automobils VW Golf II
 Kurzbezeichnung für die University of Wisconsin–Madison
 ein britisches Kitcar der Marke GP, siehe GP Madison
 Madison (2001), US-amerikanischer Spielfilm von William Bindley
 Madison (2020), deutsch-österreichischer Spielfilm von Kim Strobl
 Madison (Fernsehserie), kanadische Fernsehserie
 Madison Terrace, Plateau in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Madison, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Madison Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Madison Range, Gebirge in Montana
 Madison River, Fluss in Montana und Wyoming

Madison ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Madison (1920–2010), deutsche Pflegerin von AIDS-Kranken
 Bailee Madison (* 1999), US-amerikanische Schauspielerin
 Bingie Madison (1902–1978), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Cleo Madison (1883–1964), US-amerikanische Bühnen- und Stummfilm-Schauspielerin, sowie Filmregisseurin, Filmproduzentin und Drehbuchautorin
 Clifford Madison (* 1962), US-amerikanischer American-Football-Trainer und -Spieler
 Dolley Madison (1768–1849), First Lady der Vereinigten Staaten
 Edmond H. Madison (1865–1911), US-amerikanischer Politiker
 George Madison (1763–1816), US-amerikanischer Politiker
 Guy Madison (1922–1996), US-amerikanischer Schauspieler
 Helene Madison (1913–1970), US-amerikanische Schwimmerin
 Holly Madison (* 1979), US-amerikanisches Model
 James Madison (1751–1836), US-amerikanischer Politiker, vierter Präsident der Vereinigten Staaten
 Jaak Madison (1991), estnischer Politiker
 Kelly Madison (* 1967), US-amerikanische Pornodarstellerin und -regisseurin
 Louis Madison (1899–1948), US-amerikanischer Jazz-Trompeter (auch Kid Shots Madison)
 Mackenzie Madison (* 1986), US-amerikanische Triathletin
 Martha Madison (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Mikey Madison (* 1999), US-amerikanische Schauspielerin
 Noel Madison (1897–1975), US-amerikanischer Schauspieler und Kurzfilm-Regisseur
 Sam Madison (* 1974), US-amerikanischer Footballspieler
 Sarah Danielle Madison (1974–2014), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Tianna Madison (* 1985), US-amerikanische Weitspringerin

 Tobias Madison (* 1985), schweizerischer Künstler

Madison ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Madison (Alabama)
 Madison (Arkansas)
 Madison (Connecticut)
 Madison (Florida)
 Madison (Georgia)
 Madison (Illinois)
 Madison (Kentucky)
 Madison (Indiana)
 Madison (Maine)
 Madison (Minnesota)
 Madison (Mississippi)
 Madison (Missouri)
 Madison (Nebraska)
 Madison (New Hampshire)
 Madison (New Jersey)
 Madison (New York)
 Madison (North Carolina)
 Madison (Ohio)
 Madison (Pennsylvania)
 Madison (South Dakota)
 Madison (Tennessee)
 Madison (Virginia)
 Madison (West Virginia)
 Madison (Wisconsin), im Dane County
 Madison (Town, Dane County), Town(ship) in Wisconsin
 Madison (Wyoming)
 Madison Lake (Minnesota)
 Madison Park (New Jersey)

Siehe auch:

 Madison Heights
 Madison Township
 Madison County
 Madison Historic District
 Mr. Madisons Krieg, Britisch-Amerikanischer Krieg (auch: Zweiter Unabhängigkeitskrieg), von 1812 bis 1814